Натуральне число 894
 894 рік до нашої ери
 894 рік нашої ери